Сборная Белоруссии по футболу до 19 лет представляет Белоруссию на турнирах среди игроков до 19 лет. Главным тренером является Андрей Зыгмантович. Команда также регулярно выступает на турнире памяти Валентина Гранаткина.

Результаты выступлений

Мемориалы Гранаткина 

 2001 — 3-е место в группе
 2002 — 4-е место
 2003 — 3-е место
 2004 — 3-е место
 2005 — 3-е место
 2006 — не участвовала
 2007 — 1-е место
Состав: Артём Гомелько, Сергей Синевич; Илья Трачинский, Максим Витус, Дмитрий Шматко, Валентин Радевич, Алексей Козлов, Роман Гаев, Павел Гречишко (к), Андрей Воронков, Сергей Бубнов, Егор Зубович, Александр Федосеев, Дмитрий Юзвович, Василий Тагиль, Антон Матвеенко, Евгений Курлович, . Тренер — Павел Роднёнок. Дмитрий Шматко признан лучшим защитником турнира.
 2008 — 2-е место
 2009 — 5-е место
 2010 — 7-е место
 2011 — 5-е место
 2012 — 8-е место
 2013 — 11-е место
 2014 — 14-е место
 2015 — 6-е место
 2016 — 7-е место
 2017 — 10-е место
 2018 — не участвовала
 2019 — не участвовала

Текущий состав 
Состав сборной Белоруссии в рамках учебно-тренировочного сбора (март—апрель 2021 года):

Тренерский штаб 
 Андрей Зыгмантович — главный тренер
 Владимир Дятлов — тренер
 Александр Демешко — тренер
 Родион Жук — тренер вратарей

Примечания

Ссылки 
 Юниорская сборная Белоруссии на сайте БФФ
 Юниорская сборная Белоруссии на сайте УЕФА

Сборная Белоруссии по футболу
Белоруссия